Osmar Fortes Barcellos – calciatore brasiliano
Taison Barcellos Freda – calciatore brasiliano